Фамилија Салас има више значења:

 Фамилија Салас, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Салас, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику